Die Damallsvenskan 2013 war die 26. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 13. April und dem 20. Oktober 2013 statt. Meister wurde der LdB FC Malmö, der zum achten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin wurde die US-Amerikanerin Christen Press vom Vizemeister Tyresö FF mit 23 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten die beiden Aufsteiger Mallbackens IF und Sunnanå SK. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen Eskilstuna United und AIK Solna auf.

Tabelle

Torschützenliste 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2013